Веб-цвета — это цвета, используемые при отображении веб-страниц, а также методы описания и определения этих цветов.

Существуют несколько основных способов их представления:

 В виде #123ABC. Представление в виде трёх пар шестнадцатеричных цифр, где каждая пара отвечает за свой цвет:
 Две первые цифры — красный
 Две в середине — зелёный
 Две последние цифры — синийВозможно также краткое представление цвета в виде #ABC, что будет интерпретировано как #AABBCC.
 Представление ключевыми словами, например green, black. Во избежание случаев, когда указанное ключевое слово «не понимается» браузером, следует использовать лишь небольшой набор основных цветов, используемых во всех браузерах.
 В виде RGB(*,*,*), где «*» — числа от 0 до 255, обозначающих количество соответствующего цвета (красный, зелёный, синий) в получаемом.
 Возможен и RGBA(*,*,*,*), где первые 3 «*» — компоненты цвета, задающиеся в диапазоне 0 до 255, а последняя «*» — уровень непрозрачности (альфа-канал), задающийся рациональными числами от 0 до 1.

Имена цветов в HTML 
В спецификации HTML 4.01 определены следующие 16 ключевых цветов (в данном контексте можно использовать как заглавные, так и строчные буквы):

В спецификации используются английские названия цветов.

Безопасная палитра Netscape 
В эпоху 256-цветных видеокарт широко применялась так называемая «безопасная палитра Netscape» — однородная палитра 6×6×6. В truecolor у безопасных цветов все три компонента — R, G и B — равняются 00, 33, 66, 99, CC и FF. Браузер Netscape гарантировал, что эти цвета будут отображены без приближения или растрирования.

Другими словами, 216 цветов стандартной 16-цветовой палитры и палитры 6×6×6 были наиболее предпочтительными для цвета изображения и фона.

К концу 1990-х годов, с полным исчезновением 8-битного цвета с рабочих столов ОС, это требование исчезло. Тем не менее, Adobe Photoshop и поныне оснащён опцией «Только Web-цвета» ().

Названия цветов в X11 

 Слово «Gray» в названиях серых цветов не нужно писать как «Grey», так как ряд браузеров интерпретируют это как «Green»

Цвета CSS 
Язык Cascading Style Sheets определяет все цвета HTML4 и X11, а также такие:

|}

|}

Цвет назван в честь Ребекки, дочери Эрика Мейера, пропагандиста и одного из разработчиков CSS. Она умерла от опухоли мозга в возрасте 6 лет.

CSS 2, SVG и CSS 2.1 также позволяют использование системных цветов — имён цветов, значения которых определяются операционной системой, например, использование системного цвета для подсвеченного текста или фона для управляющих элементов. Это позволяет web-разработчикам адаптировать контент страницы к стилю операционной системы пользователя. В модуле работы с цветом CSS3 использование системных цветов объявлено нежелательным и заменено на
CSS3 UI System Appearance property, который впоследствии был удален из CSS3.

Спецификация CSS3 также вводит цветовую модель  HSL:
 /* имя цвета */
 p { color: red } /* Базовый список цветов */
 p { color: blanchedalmond } /* Расширенный список цветов (X11) */

 /* модель RGB */
 p { color: #F00}/* #rgb */
 p { color: #FF0000 } /* #rrggbb */
 p { color: rgb(255,0,0)} /* целое в диапазоне 0 — 255 */
 p { color: rgb(100%,0%, 0%) } /* число с плавающей точкой 0.0% — 100.0% */

 /* модель RGB с альфа-каналом, введена в CSS3 */
 p { color: rgba(255, 0, 0, 0.5) } /* 0.5 прозрачность, полупрозрачность */

 /* модель HSL, введена в CSS3 */
 p { color: hsl(0, 100%, 50%) } /* красный (red) */
 p { color: hsl(120, 100%, 50%) } /* зелёный (green) */
 p { color: hsl(120, 100%, 25%) } /* тёмно-зелёный (dark green) */
 p { color: hsl(120, 100%, 75%) } /* светло-зелёный (light green) */
 p { color: hsl(120, 50%, 50%) } /* пастельный зелёный (pastel green) */

 /* модель HSL с альфа-каналом */
 p { color: hsla(120, 100%, 50%, 1) } /* зелёный (green) */
 p { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.5) } /* полупрозрачный зелёный */
 p { color: hsla(120, 100%, 50%, 0.1) } /* очень прозрачный зелёный */

Примечания

Ссылки 
Список цветов, правильно отображаемых браузерами:
 Таблица безопасных цветов
 Безопасные цвета для Веб. Таблица из 216 цветов
 Web Color Reference The Websafe and Reallysafe Palettes

Цвет
HTML
Веб-дизайн